Hotel Krone-Post steht für:
 Hotel zur Krone-Post (Eberbach), Baden-Württemberg
 Grand Hotel Kronenhof, Kanton Graubünden, Schweiz